El término escalador puede hacer referencia a:

Escalador, ciclista mejor adaptado y que destaca cuando las carreteras son en ascenso
Escalador, militar que practicaba la escalada
Escalador, deportista que se dedica a la escalada.